Óscar López u Oscar López son los nombres de las siguientes personas:

Óscar López Águeda, político contemporáneo español;
Óscar López Arias, político contemporáneo costarricense;
Óscar López Arias, actor peruano;
Oscar López Goldaracena, abogado uruguayo;
Óscar López Hernández, futbolista español; 
Oscar López Rivera, nacionalista puertorriqueño; 
Óscar López Uriarte, ciclista profesional español;
Oscar López, exfutbolista y entrenador argentino.
 Óscar López, periodista español, presentador de Página 2